Johann Voigtländer ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Voigtländer (1732–1797), österreichischer Optiker